Rentensteuer kann sich beziehen auf

 eine Besteuerung von Alters- und anderen Renten, siehe Rentenbesteuerung
 eine Besteuerung von festverzinslichen Wertpapieren („Rentenpapiere“), siehe Rentensteuer (Steuerart)